Le titre de docteur s'emploie pour désigner :

 couramment un médecin, un pharmacien, un chirurgien-dentiste ou un vétérinaire. Dans certains pays, ces soignants obtiennent le diplôme d'État de docteur en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire ou médecine vétérinaire, qui ouvre droit à l'usage du titre de docteur sans accorder le grade de docteur bien que l'on trouve encore l'affirmation contraire.

 le docteur, titulaire d'un :
 doctorat en général, et en particulier
 doctorat en droit,
 doctorat ès-sciences,
 doctorat ès-lettres,
 doctorat en France,
 doctorat honoris causa.

En français, on utilise l'abréviation Dr ou Dr.

Le nom Docteur peut également désigner :

 un personnage type de la commedia dell'arte : Docteur ;
 un personnage de Star Trek : Docteur Holographique de Secours ;
Le Docteur, personnage principal de la série télévisée britannique Doctor Who ;
 pour l'Église catholique romaine, un Docteur de l'Église est un théologien ou un religieux dont les écrits ou l'enseignement sont considérés comme ayant servi la religion de façon exceptionnelle ;
Docteur, une chanson de Dorothée, datant de 1987, sortie sur son album Docteur.
Docteur, une chanson de Julien Clerc, datant de 2005, sortie sur son album Double Enfance.
Docteur ?, un film réalisé par Tristan Séguéla sorti en 2019.
Dr. No, ennemi de James Bond dans James Bond 007 contre Dr. No.
Dr. Dre, rappeur.
Doc Gynéco, rappeur.

Patronyme 

 Jules-Théophile Docteur

Notes et références

Voir aussi 
 

nl:The Doctor